Saturní (artista), gravador romà
 Saturní (gnòstic), gnòstic dualista
 Saturní I, usurpador del tron imperial romà
 Saturní II o Juli Saturní, usurpador del tron imperial romà
 Saturní III (), usurpador del tron imperial romà
 Luci Antoni Saturní (segle I), usurpador del tron imperial romà
 Aponi Saturní, governador de Mèsia
 Claudi Saturni, jurista romà
 Apuleu Saturní, diversos personatges de la gens Apuleia
 Gai Senti Saturní, propretor de Macedònia
 Gai Senti Saturní I, cònsol el 19 aC
 Gai Senti Saturní II, cònsol l'any 4 any
 Gneu Senti Saturní (cònsol sufecte any 4)
 Gneu Senti Saturní (cònsol any 41)
 Venuleu Saturní, jurista romà 
 Luci Volusi Saturní (cònsol sufecte 12 aC)
 Luci Volusi Saturní (cònsol sufecte any 3)
 Quint Volusi Saturní (cònsol any 56)
 Aule Volusi Saturní, cònsol el 87 
 Quint Volusi Saturní (cònsol any 92)